Юрий Алексеевич Усачёв (род. 19 апреля 1974 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский композитор, диджей и продюсер. Создатель (вместе с Евгением Арсентьевым) и экс-участник поп-группы «Гости из будущего».

Биография 
Юрий Усачёв родился 19 апреля 1974 года в Ленинграде. С раннего детства начал заниматься музыкой. Посещал музыкальную школу, где научился играть на ударных, кларнете, фортепиано, виолончели и гитаре. Также пел в хоре мальчиков Ленинградского дома радио.

В начале 90-х годов Усачёв начал заниматься электронной музыкой, принимал активное участие в джангл-движении петербургских музыкантов.

В 1995 году вместе с Антоном Ньюмарком создал электронный проект «Чугунный скороход».
В том же году основал коллектив «Актив-Позитив». Также некоторое время Усачёв писал песни и делал аранжировки и ремиксы для группы «Отпетые мошенники».

Два года спустя Усачёв вместе с петербургским музыкантом Евгением Арсентьевым создал клубный проект «Тотальный Брейк-бит». Также Юрий некоторое время сотрудничал с группой «Русский размер».

«Гости из будущего» 
В 1997 году Юрий Усачёв вместе с Евой Польной и Евгением Арсентьевым создал группу «Гости из будущего». Вскоре вышел новый альбом группы — «Время песок». Его поддержал ди-джей Грув, который в то время активно продвигал стиль джангл. Стилистику альбома можно охарактеризовать как мелодичный драм-н-бейс, который перекликался с приятным голосом Евы Польны, солистки проекта. Однако широкой российской аудитории такая музыка оказалась непонятна.

Через год Евгений Арсентьев покинул группу. «Гости из будущего» поменяли своё творческое направление и в 1999 году выпустили альбом под названием «Беги от меня».

Мы наметили очень хороший танцевальный стиль, которому и сейчас пытается подражать половина эстрады. Мы ввели новый коммерческий стандарт, который чётко показывает, кто пишет стихи на туалетной бумаге, музыку на дешёвых музыкальных инструментах посредством нажатия кнопки «старт», а кто поступает иначе.

В том же году группа переехала в Москву. С гастролями «Гости…» объездили многочисленные города СНГ, также часто посещали Европу и США.

Всего коллектив выпустил 7 полноценных альбомов, 4 альбома ремиксов и 15 видеоклипов, 4 из которых Юрий Усачёв срежиссировал сам.

Весной 2009 года Юрий прекратил выступления в качестве музыканта группы, тем не менее оставаясь аранжировщиком и саунд-продюсером, а Ева продолжила сольную карьеру.

Карьера вне группы 
В 2002 году Юрий Усачёв стал генеральным продюсером звукозаписывающей компании «Граммофон рекордс». Альбомы артистов данной компании имели большие продажи, что может свидетельствовать о влиянии Юрия на формирование потребительских вкусов россиян.

Юрий Усачёв:  «Я уважаю музыку, созданную в любом стиле, но по классическим законам её создания. Сделанную качественно и ново. Не важно на каком языке, не важно в каком ритме. Это должно быть высокопрофессионально!»

В 2005 году Усачёв создал электронный проект «Zventa Sventana». Движущей силой проекта и его основной идеей стало стремление двух представительниц абсолютно разных музыкальных направлений — джаза (Тина Кузнецова) и русского фольклора (Алёна Романова) — наиболее точно выразить и донести до слушателей состояние души, стремления и чаяния современного человека. Через несколько лет Тина и Усачёв поженились.

В 2006 году Юрий Усачёв создал проект «Art-House», поскольку решил попробовать реализовать себя в качестве электронного музыканта и диджея. В его состав вошли петербургские диджеи Андрей Тимошенко (DJ Tisha) и Алексей Ульрих (Alex Ylёch). В основном, коллектив исполнял музыку в жанрах хаус, электро и прогрессив, которая была высоко оценена ведущими российскими и мировыми диджеями. О своей готовности помочь группе в издании альбомов объявила нидерландская звукозаписывающая компания Армина ван Бюрена «Armada Music».

Юрий Усачёв: «Я считаю, что клубная культура в России есть, и она на подъёме! Появляются хорошие интересные пластинки, написанные русскими. Их часто играют мировые гранды — это ли не показатель развития? Вместе с этим хочется сказать и то, что клубная культура регионов России порой выше столичной! И это здорово!»В 2008 году Усачёв создал проект «My-Ti», в состав которого вошла Тина Кузнецова (ранее работавшая с Усачёвым над проектом «Zventa Sventana») — певица, обладающая уникальными голосовыми данными и являющаяся многократной лауреаткой вокальных конкурсов. Тина регулярно выступала в городах России и СНГ и имела множество почитателей среди фанатов электронной музыки.

В том же году Юрий Усачёв написал музыку для предстоящей церемонии Кинонаграды «MTV-Россия».

В 2009 году, после ухода из группы «Гости из будущего», Юрий Усачёв полностью посвятил себя проектам «Art-house», «My-Ti» и «Zventa Sventana». Он гастролировал в качестве диджея, играя как собственную музыку, так и материал других авторов.

Юрий Усачёв: «В последнее время в музыке появилось много разных людей. Я уверен, что среди музыкантов в клубах есть самородки, играющие и пишущие отличные вещи! Гастролируя по клубам России и СНГ, я с удовольствием хотел бы познакомиться с ними, послушать их. Думаю, в будущем мы сможем сделать что-то интересное вместе! От того, какие у нас диджеи, напрямую зависит то, какая музыка нас ждёт в эфирах радио и ТВ!»''

К Юрию Усачёву постоянно обращаются популярные российские исполнители с просьбой сделать ремикс или аранжировку своей песни. Он успешно сотрудничает в качестве саунд-продюсера со звёздами российского шоу-бизнеса Алсу, Катей Лель, Натальей Ветлицкой и др. Одна из последних работ Юрия — песня «Ева», написанная для группы «Винтаж».

Награды и достижения 
В составе группы «Гости из будущего» Юрий Усачёв стал лауреатом нескольких премий, в том числе «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Бомба года», «Движение».

Личная жизнь 
В 2004 году во время студийной работы Юрий Усачёв познакомился с певицей Тиной Кузнецовой. В ноябре 2009 года они поженились, а осенью 2010 года родился их сын Габриэль. Сейчас семья проживает в Москве.

Также у Усачёва есть дочь Эмилия (род. 5 марта 2003 года). Некоторое время она жила в Англии, а затем вернулась в Россию.

Примечания

Ссылки 
 promodj.ru — страница Юрия Усачева
 «Гости из будущего» — большое интервью 2006 г.
 «Zventa Sventana» — страница на MySpace
 Юрий Усачев на Discogs.ru

Поп-музыканты России
Гости из будущего